Класиране и резултати на група B от квалификациите за Евро 2012.

Класиране

Резултати 
Мачовете от група B са определени от участниците на среща в Москва, Русия на 15 и 16 март 2010. След като мачовете остават неопределни, те са определени от теглене на XXXIV конгрес на УЕФА в Тел Авив, Израел на 25 март.

Голмайстори 
3 гола

2 гола

1 гол

Посещаемост

Източници 

Европейско първенство по футбол 2012